

Patronyme 

 Arlette Farge, historienne française ;
 Henri Farge (1884-1970), peintre et graveur français ;
 James K. Farge (né en 1938), historien américain ;
 Jean Farge (né en 1928), homme politique français ;
 Marie Farge (1953-), mathématicienne et physicienne française ;
 Vincent Farge (1788-1847), architecte français ;
 Yves Farge (1899-1953), homme politique français.

Lien externe